Импульсное представление может означать:

 Импульсное представление (квантовая теория поля) — импульсное представление полевой функции в квантовой теории поля;
 Импульсное представление волновой функции — импульсное представление волновой функции в квантовой механике.